De Fokker F27 "Friendship"
Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Friendship (Arkansas)
 Friendship (New York)
 Friendship (Tennessee)
 Friendship (Wisconsin)
Plaatsen elders in de wereld:
 Friendship (Suriname)
Films:
 Friendship (1929)
Overige:
 Een zeilschip dat herdoopt werd als La Amistad
 Een familie van zeilschepen (onder andere de Friendship 23)